Together (engl. für: zusammen) steht für

 Together (Software), ein Design-Werkzeug zur Beschreibung von Software-Systemen und zur Code-Generierung
 Together (Band), ein britischer House-Musik-Act der späten 1980er und frühen 1990er Jahre
 Together (Unternehmen), ein Schweizer Unternehmen, das im Bereich Branding und Recruiting bei Hochschulabsolventen tätig ist.
 Together (Country-Joe-and-the-Fish-Album), Album von Country Joe and the Fish
 Together (Jonathan-and-Charlotte-Album), Debütalbum von Jonathan and Charlotte
 Together (Verein), Verein zur Förderung ökosozialen Bewusstseins und Realisierung gemeinnütziger Projekte
 Together (Ray-Henderson-Lied), Lied von Ray Henderson, Buddy DeSylva und Lew Brown (1928)
Siehe auch:
 Together Together